Глен Генлон (,  20 лютого 1957, Брендон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Згодом — хокейний тренер.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1973 року.

1977 року був обраний на драфті НХЛ під 40-м загальним номером командою «Ванкувер Канакс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Ванкувер Канакс», «Сент-Луїс Блюз», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 512 матчів у НХЛ, включаючи 35 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
2003 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами НХЛ «Ванкувер Канакс», «Вашингтон Кепіталс», а також очолював білоруський клуб «Динамо» (Мінськ).

24 березня 2010 року уклав чотирирічний контракт з Словацьким союзом льодового хокею та очолив національну збірну Словаччини. Угода передбачала підготовку збірної до зимової Олімпіади в Сочі 2014, але після провального домашнього чемпіонату світу 2011 контракт достроково розірвали.

З 2011 по травень 2013 асистент головного тренера «Ванкувер Джаєнтс» (Західна хокейна ліга).

У 2013 очолив збірну Білорусі та згодом його замінив на посту головного тренера білорус Андрій Скабелка.

27 травня 2014 підписав дворічний контракт з національною збірною Швейцарії, а в жовтні 2015 угоду скасували за взаємною згодою через сімейними обставинами.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Дела Вілсона (ЗХЛ) — 1976/77.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Тренерська статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Канадські хокейні воротарі
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Західного узбережжя
Задрафтовані «Ванкувер Канакс»
Тренери «Ванкувер Канакс»
Тренери «Вашингтон Кепіталс»